Larregain ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Larregain (1888–1942), französischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Yünnanfu in China
 José Adolfo Larregain (* 1966), argentinischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Corrientes